Chaetothyriaceae är en familj av svampar. Chaetothyriaceae ingår i ordningen Chaetothyriales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chaetothyriaceae